Ingram kan som auktorsförkortning betyda:

 Collingwood Ingram
 John William Ingram

Robotskapade auktorsförkortningar